Ångest kan avse:

Ångest – ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädsla, nervositet eller oro
Ångest (bok) – en diktsamling av Pär Lagerkvist från 1916
Ångest (målning) – en målning av Edvard Munch från 1894